Шепелєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шепелєв Володимир Андрійович (1997) — український футболіст, півзахисник київського Динамо.
 Шепелєв Володимир Володимирович (1984) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Шепелєв Дмитро Андрійович — (25 січня 1983, Мінськ, Білоруська РСР) — білоруський, російський і український радіо- і телеведучий.
 Шепелєв Ігор Олександрович (1968) — перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.
 Шепелєв Микола Гаврилович (1909–1958) — Герой Радянського Союзу.
 Шепелєв Микола Федорович (1924—1984) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Шепелев Олександр Олександрович (4 липня 1970 р., Горлівка Донецької області) — депутат ВР України.

 Шепелєва (Чернікова) Лариса Володимирівна ( 1974) — російська співачка.

Російські прізвища